Személyek:
Luis Moya Regis (1855-1911) – mexikói forradalmár
Luis Moya Blanco (1904-1990) – spanyol építész
Luis Rodríguez Moya (1960-) – kétszeres világbajnok spanyol rali-navigátor
Helyek:
Luis Moya – község Mexikó Zacatecas államában
Luis Moya – az azonos nevű község központja